Diary (canção de Alicia Keys) - da cantora americana de R&B e soul Alicia Keys
Diary (canção de Charli Baltimore) - da rapper americana Charli Baltimore
Diary (álbum de Sunny Day Real Estate)
Diary (álbum de Thelma Aoyama)
The Diary - álbum do rapper americano Scarface
The Diary (álbum de The Gentle Storm), álbum do supergrupo holandês The Gentle Storm

Desambiguação